Ma France est un album de compilations de Jean Ferrat qui est sorti chez Barclay en 2001.

Titres

Crédits 
 Auteurs : Pierre Frachet, Philippe Pauletto, Georges Coulonges, Jean-Claude Massoulier, Michelle Senlis, Henri Gougaud, Claude Delécluse, Guy Thomas, Jean Ferrat
 Compositeur : Jean Ferrat

Album de Jean Ferrat
Compilation musicale sortie en 2001
Album publié par Barclay Records